Korsnäs se poate referi la:

 Korsnäs, un oraș și comună din Ostrobotnia, Finlanda
 Korsnäs AB, o companie din Suedia
 Korsnäs, Falun, un sector din orașul suedez Falun
 Korsnäs, Uppsala, un sat din comuna Uppsala, Suedia
 O zonă rezidențială din satul Östersundom, comuna Sipoo, Nyland
 Un sat din comuna Nagu, Åboland
 Un sat din comuna Sauvo, Finlanda Propriu-Zisă
 Un sat din comuna Vehmaa, Finlanda Propriu-Zisă